Agneta Matthes (1847-1909), ondernemer, vrouw van Jacques van Marken
Benjamin Frederik Matthes (1818-1908), zendeling en taalkundige
Gerhard Matthes (1925-2000), Duits componist
Jan Carel Matthes (1836-1917), Nederlands schrijver
René Matthes (1897-1967), Zwitsers componist
Roland Matthes (1950–2019), zwemmer
Ruthie Matthes (1965-), Amerikaans wielrenster